Jämttjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Jämttjärnen, Dalarna, sjö i Älvdalens kommun,  (8,73 ha)
Jämttjärnen, Jämtland, sjö i Bräcke kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn